Wielki Bór peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne:
 Wielki Bór, un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Wielki Bór, un village de la voïvodie de Łódź
 Wielki Bór, un village de la voïvodie de Podlachie